Битва при Корнусе или битва при Каралисе — сражение Второй Пунической войны.

Карфагенская армия приплыла в Сардинию, чтобы поддержать восстание сардинцев против римлян. Армия под командованием  сражалась против римской армии под командованием претора Тита Манлия Торквата осенью 215 до н. э. между Корнусом и Каралисом. Римская армия уничтожила карфагенское войско, те рассеялись, а карфагенский флот сражался с римским к югу от Сардинии.

Литература 
 
 
 
 
 
 

Сражения по алфавиту
Сражения Второй Пунической войны
Сражения Римской республики
Сражения Карфагена
Сражения III века до н. э.
215 год до н. э.
Сражения 215 года до н. э.